Roskilde Ring relaterer sig til flere betydninger i tilknytning til den motorbane, som blev etableret i 

 Roskilde Ring (motorbane) – motorbane i Roskilde 1955-1968
 Roskilde Ring Park – offentlig park i en del af det areal, som tidligere udgjorde motorbanen Roskilde Ring
 Roskilde Ring Frisbee Golf Klub – Disc golf klub med hjemmebane på den 12-hullers disc golf bane, der er etableret i Roskilde Ring Park